Александр Галецкий:
 Галецкий, Александр Антонович (1872 — после 1926) — русский архитектор.
 Галецкий, Александр Демьянович (1914—1945) — Герой Советского Союза.